Canarien peut désigner :
 un habitant des Îles Canaries ;
 le parler canarien, modalité de l’espagnol parlée aux Îles Canaries.